Bremgarten (district), een district in het Zwitserse kanton Aargau
Bremgarten (gemeente), een gemeente in dat district
Bremgarten bei Bern, een gemeente in het Zwitserse district Bern (kanton Bern)